Джош Дюаме́ль (; род. 14 ноября 1972, Майнот, Северная Дакота, США) — американский актёр и в прошлом фотомодель. Известен по ролям в сериалах «Все мои дети» и «Лас-Вегас», а также по главным ролям в фильмах «Однажды в Риме», «Жизнь, как она есть», «Тихая гавань» и «Трансформеры».

Биография 
Дюамель родился в городе Майноте штата Северная Дакота. Его мать, Бонни Л. Кемпер, работала школьным учителем, а отец, Ларри Дюамель, — рекламным агентом. Дюамель имеет французско-канадские, ирландские, английские, немецкие и норвежские корни, а также является католиком.

Родители Дюамеля развелись в юности. Он вырос с матерью и тремя младшими сестрами — Эшли, Маккензи и Кэссиди. Дюамель учился в Университете штата Майнот и играл в футбольной команде университета. Он планировал окончить школу стоматологии, но бросил её до окончания бакалавриата.

Карьера

Личная жизнь 
С 10 января 2009 года женат на певице Ферги, с которой встречался 5 лет до их свадьбы и был помолвлен 26 декабря 2007 года. У супругов есть сын — Аксель Джек Дюамель (род.29.08.2013). 14 сентября 2017 стало известно, что пара рассталась.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты дневной премии «Эмми» за лучшую мужскую роль второго плана в драматическом сериале
Киноактёры США
Выпускники Средней школы Майнота
Выпускники Майнотского государственного университета